Karol d'Abancourt de Franqueville (politicus), Pools politicus, sociaal activist en jurist
Karol d'Abancourt de Franqueville (militair), Pools militair